Никола́й Куту́зов:
 Кутузов, Николай Васильевич (1926—2011) — русский дирижёр и композитор.
 Кутузов, Николай Георгиевич (1915—1991) — вице-адмирал-инженер ВМФ СССР.
 Кутузов, Николай Иванович (1796—1849) — русский публицист и литературный критик.